The Force bezeichnet:

 The Force (Band), eine Thrash-Metal-Band aus Paraguay
 The Force (Album), ein Album der britischen Thrash-Metal-Band Onslaught
 The Force (Film), ein US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1999
 The Force (2017), ein US-amerikanischer Dokumentarfilm von Peter Nicks aus dem Jahr 2017